

Іст-Пойнт — місто, штат Джорджія
 Іст-Пойнт — переписна місцевість, штат Алабама